Slawgorod ist:
 eine Stadt in der Region Altai (Russland), siehe Slawgorod
 der russische Name der Stadt Slauharad in der Woblast Mahiljou (Weißrussland)
 der russische Name der Siedlung Slawhorod in der Oblast Dnipropetrowsk (Ukraine)